Урда:

 Урда (Орда) — прежнее название села Хан Ордасы в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Урда — район Ташкента.
 (167) Урда — астероид.
 Урда — гарем эмиров Бухарского эмирата в бухарском Арке.
 Урда, Данияр Темирулы (род. 1993) — казахстанский футболист.

См. также 
 Орда